Ralf Wilhelms (Sinzig, 1962. május 24. –) német labdarúgó, hátvéd, majd edző.

Fordítás

Források 
 Csaknem 30 külföldi edző bukott meg az NB I-ben 

Német labdarúgók
Német labdarúgóedzők
1962-ben született személyek
A Borussia Mönchengladbach labdarúgói
A Bonner SC labdarúgói
Élő személyek